5-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1988 прошла 7 сентября 1988 года в Лос-Анджелесе в Амфитеатре Гибсон. Ведущим церемонии был Arsenio Hall.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 George Harrison — «When We Was Fab»
 INXS — «Need You Tonight/Mediate»
 Bruce Springsteen — «Tunnel of Love»
 U2 — «I Still Haven't Found What I'm Looking For»
 U2 — «Where the Streets Have No Name»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Terence Trent D'Arby — «Wishing Well»
 George Harrison — «Got My Mind Set on You»
 Prince (с Sheena Easton) — «U Got the Look»
 Bruce Springsteen — «Tunnel of Love»
 Steve Winwood — «Back in the High Life Again»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Cher — «I Found Someone»
 Lita Ford — «Kiss Me Deadly»
 Janet Jackson — «TThe Pleasure Principle»
 Suzanne Vega — «Luka»
 Jody Watley — «Some Kind of Lover»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Aerosmith — «Dude (Looks Like a Lady)»
 Eurythmics — «I Need a Man»
 INXS — «Need You Tonight/Mediate»
 U2 — «I Still Haven't Found What I'm Looking For»
 U2 — «Where the Streets Have No Name»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 The Godfathers — «Birth, School, Work, Death»
 Guns N' Roses — «Welcome to the Jungle»
 Buster Poindexter — «Hot, Hot, Hot»
 Swing Out Sister — «Breakout»
 Jody Watley — «Some Kind of Lover»

Лучшая идея видео | Best Concept Video 
 George Harrison — «When We Was Fab»
 INXS — «Need You Tonight/Mediate»
 Pink Floyd  — «Learning to Fly»
 U2 — «I Still Haven't Found What I'm Looking For»
 XTC — «Dear God»

Best Video from a Film 
 The Bangles — «Hazy Shade of Winter» (из Less Than Zero)
 Bryan Ferry — «Kiss and Tell» (из Bright Lights, Big City)
 Peter Gabriel — «Biko» (из Cry Freedom)
 Los Lobos — «La Bamba» (из La Bamba)
 Bob Seger — «Shakedown» (из Beverly Hills Cop II)

Breakthrough Video 
 George Harrison — «When We Was Fab»
 INXS — «Need You Tonight/Mediate»
 Squeeze — «Hourglass»
 Suzanne Vega — «Luka»
 XTC — «Dear God»

Лучшее выступление на сцене | Best Stage Performance in a Video 
 Aerosmith — «Dude (Looks Like a Lady)»
 Grateful Dead — «Touch of Grey»
 Elton John — «Candle in the Wind (live)»
 Roy Orbison — «Oh, Pretty Woman (live)»
 Prince (с Sheena Easton) — «U Got the Look»
 U2 — «Where the Streets Have No Name»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Eurythmics — «You Have Placed a Chill in My Heart» (режиссёр: Sophie Muller)
 George Michael — «Father Figure» (режиссёры: Andy Morahan и George Michael)
 Pink Floyd — «Learning to Fly» (режиссёр: Storm Thorgerson)
 R.E.M. — «The One I Love» (режиссёр: Robert Longo)
 XTC — «Dear God» (режиссёр: Nicholas Brandt)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Janet Jackson — «The Pleasure Principle» (хореограф: Barry Lather)
 Michael Jackson — «Bad» (хореографы: Michael Jackson, Gregg Burge и Jeffrey Daniel)
 Michael Jackson — «The Way You Make Me Feel» (хореографы: Michael Jackson и Vincent Paterson)
 Prince (с Sheena Easton) — «U Got the Look» (хореограф: Cat Glover)
 Sting — «We'll Be Together» (хореограф: Barry Lather)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Grateful Dead — «Touch of Grey» (Special Effects: Gary Gutierrez)
 George Harrison — «Got My Mind Set on You» (Special Effects: John McCallum)
 George Harrison — «When We Was Fab» (Special Effects: Chris Lyons)
 INXS — «Need You Tonight/Mediate» (Special Effects: Lynn Maree Milburn)
 Squeeze — «Hourglass» (Special Effects: Jim Francis and Dave Barton)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 George Harrison — «When We Was Fab» (Art Director: Sid Bartholomew)
 INXS — «Need You Tonight/Mediate» (Art Director: Lynn Maree Milburn)
 George Michael — «Faith» (Art Director: Bryan Jones)
 Bruce Springsteen — «Tunnel of Love» (Art Directors: Howard Cummings и Beth Rubino)
 Squeeze — «Hourglass» (Art Directors: Clive Crotty и Mick Edwards)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 INXS — «Devil Inside» (Editor: Steve Purcell)
 INXS — «Need You Tonight/Mediate» (Editor: Richard Lowenstein)
 Loverboy — «Notorious» (Editor: Jim Haygood)
 Prince (с Sheena Easton) — «U Got the Look» (Editor: Charley Randazzo and Steve Purcell)
 Bruce Springsteen — «Tunnel of Love» (Editor: Greg Dougherty)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 George Michael — «Father Figure» (оператор: Peter Mackay)
 Pink Floyd — «Learning to Fly» (оператор: Gordon Minard)
 Robert Plant — «Heaven Knows» (оператор: Steve Tickner)
 Sting — «We'll Be Together» (оператор: Bill Pope)
 Suzanne Vega — «Luka» (оператор: Derek Wolski)

Viewer’s Choice 
 George Harrison — «When We Was Fab»
 INXS — «Need You Tonight/Mediate»
 Bruce Springsteen — «Tunnel of Love»
 U2 — «I Still Haven't Found What I'm Looking For»
 U2 — «Where the Streets Have No Name»

 Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Michael Jackson'''

Выступления 
 Rod Stewart — «Forever Young»
 Jody Watley — «Some Kind of Lover»
 Aerosmith — «Dude (Looks Like a Lady)»
 Elton John — «I Don't Wanna Go on with You Like That»
 Depeche Mode — «Strangelove»
 Crowded House — «Better Be Home Soon»
 Cher — «Main Man»
 The Fat Boys (с Chubby Checker) — «Louie Louie»/«The Twist»
 Guns N' Roses — «Welcome to the Jungle»
 INXS — «New Sensation»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1988
 MTV VMA 1988

Музыкальные премии
1988
1988 год в музыке США